Ю́рий Влади́мирович Ду́дник (; ) — советский и украинский футболист, защитник. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник донецкого футбола, школы донецкого «Шахтера».

Карьера в клубах 
Большую часть игрового времени провёл, выступая за запорожский «Металлург», в составе которого в сумме сыграл 175 матчей и забил 20 голов.

В составе российского ЦСКА финалист Кубка России 1992/93 и участник Лиги чемпионов 1992/93 (2 матча).

Карьера в сборной 
За сборную Украины сыграл 2 игры.

Дебютировал 26 августа 1992 года в товарищеском матче со сборной Венгрии (1:2). Был заменен на 60-й минуте Юрием Никифоровым.

Свой второй (и последний) матч провёл 28 октября 1992 года против сборной Белоруссии (1:1). Был заменен на 76-й минуте Игорем Жабченко.

Карьера тренера 
Тренерскую карьеру начал в 2006 году в черкасском «Днепре». Годом позже вернулся в родной Луганск в структуру местной «Зари». В 2009 году назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды. С 2012 по 2022 год тренировал молодежную команду.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Стаханов»
Игроки ФК «Шахтёр» Горловка
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Сталь-2» Алчевск
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Мастера спорта СССР